Kubel of Kübel kan verwijzen naar:

Betonkubel, speciaal vat waarin verse beton naar de stortplek wordt gehesen

Voertuigen
Volkswagen Kübelwagen
Volkswagen Type 181